Ruivães peut désigner :
au Portugal :
Ruivães, paroisse civile de la municipalité de Vieira do Minho, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Ruivães, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Famalicão, située dans le district de Braga et la région Nord.